Сан-Мигуел-де-Каури район () — один из 7 районов провинции Лаурикоча, в департаменте Уануко, под управлением регионального правительства Уануко, Перу.

География 
Он занимает площадь 811,39 км² и граничит на юго-западе с департаментом Лима, на юго-востоке с департаментом Паско, на востоке с провинцией Уануко и на северо-западе с район Хесус.

Столица 
Его столица является город Каури, расположенный на высоте 3570 м, на восточном берегу река Лаурикоча.

Народов 
 Раура
 Раура Пата
 Индепенденсья
 Антакольпа
 Ипро
 Сан-Хосе-де-Хулькан

Примечания 

Районы Перу